

Patronyme 

 Aimable Jayet (1883-1953), créateur d'art brut français ;
 André-Ferdinand Jayet (1787-1877), avocat, juge, journaliste et homme politique suisse ;
 Clément Jayet (1731-1804), sculpteur français ;
 Jean Jayet (1820-1904), ingénieur et inventeur français ;
 Pierre Jayet, ou Jaillet, riche marchand à l'origine de la création de la maison Jaillet, située à Paray-le-Monial ;
 René Jayet (1906-1952), réalisateur et producteur de cinéma français.

Géologie 
 jayet, ou jais, une gemme fossile utilisée en joaillerie.